Лету́чка — многозначный термин. Может означать:
 Летучка — видоизменённая чашечка цветка; совокупность волосков, отходящих от околоплодника.
 Летучка — специальный или служебный поезд из нескольких вагонов.
 Летучка — небольшое производственное совещание.